Stick & Stones est un groupe américain de musique country basé à New Brunswick, dans le New Jersey, fondé en 1987.

Notes et références 

Groupe américain de rock